Adamsite peut désigner les trois substances chimiques suivantes :
 adamsite (Y), une espèce minérale de la famille des carbonates de formule  NaY[CO3]2· 6H2O ;
 adamsite, une variété de muscovite 
 adamsite (diphénylaminechlorarsine), un gaz de combat synthétisé en 1914 et utilisé dès la première guerre mondiale.

Notes et références